Kreis Plön, een Kreis in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Plön (stad), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, gelegen in het district Plön